Briceni – città della Moldavia capoluogo del distretto omonimo
 Briceni – comune della Moldavia nel distretto di Dondușeni
 Distretto di Briceni – distretto della Moldavia